Сто́лпинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кадыйском районе Костромской области.

Административный центр — село Столпино.

История 
Столпинское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

10 декабря 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 549-4-ЗКО в состав поселения включено упразднённое Ведровское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Лужиново

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения
 схема расположения поселения на карте Кадыйского района

Муниципальные образования Кадыйского района
Сельские поселения Костромской области